Не́йтан Люк Ро́берт Дойл (; род. 12 января 1987, Дерби, Англия) — английский футболист, защитник.

Биография 
Нейтан Дойл родился в Дерби, там же он начал свою карьеру, играя за школу имени Джона Порта. Затем Дойл перешёл в клуб «Дерби Каунти», в котором дебютировал 1 ноября 2003 года, в 16-летнем возрасте, против «Престон Норт Энд», в котором «Дерби» проиграл 0:3. В феврале 2006 года Дойл был отдан в аренду в клуб «Ноттс Каунти», в котором дебютировал 25 февраля в матче против «Линкольн Сити», затем в мае Дойл вернулся в «Дерби Каунти», откуда он перешёл на сезон в клуб «Брэдфорд Сити». 31 января 2007 года за 100 000 фунтов стерлингов Дойл перешёл в клуб «Халл Сити», дебютировав в команде в матче с «Плимут Аргайл». 14 мая 2008 года Дойл забил свой первый мяч в карьере, это случилось в матче плей-офф Чемпионата Футбольной лиги Англии; в тот же день он стал отцом. 26 декабря Дойль дебютировал в Премьер-лиге. В составе «Халла» не закрепился, играл редко; в сентябре 2009 года был отдан в аренду в «Барнсли», куда перешёл через год.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лутона» 
 Биография на hullfc.info 
  
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Лутон Таун»